Kotkatsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotkatsalo (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kotkatsalo (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar